Leva ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Leva  (1930–2020), italienischer Szenen- und Kostümbildner
 Émile Leva (* 1931), belgischer Mittelstreckenläufer
 Martin Gastón Leva (* 1979), argentinischer Fußballspieler
 Scott Leva (* 1958), US-amerikanischer Stuntman

Leva bezeichnet:
 eine Heuschreckengattung, siehe Leva (Gattung)
 ein Dorf in Osttimor, siehe Leotala
 eine Stadt in der Slowakei, siehe Levice

Siehe auch
Lewa